Le Bel Été peut désigner : 

 Le Bel Été (Verano azul), une série télévisée espagnole, créée par Antonio Mercero, Horacio Valcárcel, José Ángel Rodero et diffusée du  au  sur RTVE..
 Le Bel Été (La bella estate), un roman de Cesare Pavese publié en 1949.
 Le Bel Été est un film de Pierre Creton sorti en 2019.